Matomo (Mali), een gemeente in Mali
 Matomo (software), voorheen Piwik, een statistiekenprogramma

Zie ook 
 Matoma, artiestennaam van Tom Stræte Lagergren, Noors dj